Hermann von der Hude ist der Name folgender Personen:

* Hermann von der Hude (Bauer) (vor 1637–1643), deutscher Bauer
 Hermann von der Hude (Senator) (1811–1858), hanseatischer Gesandter beim Bundestag und Senator der Hansestadt Lübeck
 Hermann von der Hude (Architekt) (1830–1908), deutscher Architekt des Historismus